Program do kompresji plików  
 kulturysta
 paker (wentyl iniekcyjny) – urządzenie pozwalające na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnej pod ciśnieniem do rysy lub pęknięcia w betonie